Фторирование:

  Введение атома фтора в молекулу химических соединений — см. статью Галогенирование.
  Фторирование воды — добавление в водопроводную воду фтора для предотвращения кариеса.

Литература 
 Большой Энциклопедический словарь. 2000.